Вальдмюллер: () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Фердинанд Георг Вальдмюллер (1793—1865) — австрийский художник
 Лиззи Вальдмюллер (1904—1945) — немецкая актриса австрийского происхождения;